Der Rajon Olewsk (ukrainisch /; russisch /) war eine 1923 gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Schytomyr im Nordwesten der Ukraine.

Der Rajon hatte eine Fläche von 2.248 km² und eine Bevölkerung von etwa 42.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befand sich in der Stadt Olewsk.

Geschichte 
Der Rajon wurde 1923 gegründet und lag zunächst bis 1930 im Okrug Korosten, danach kamen sie bis 1935 zur Oblast Kiew. Der Okrug Korosten wurde im gleichen Jahr nochmal erschaffen, 1937 wurde er dann ein Teil der Oblast Schytomyr, bis 1939 war er Grenzrajon zum damaligen Polen. Seit 1991 gehört er zur heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Korosten.

Geographie 
Der Rajon lag im Nordwesten der Oblast Schytomyr. Er grenzte im Norden und Nordosten an Belarus (Woblasz Homel, Rajon Leltschyzy), im Osten an den Rajon Owrutsch, im Südosten an den Rajon Luhyny, im Süden an den Rajon Jemiltschyne, im Südwesten an den Rajon Nowohrad-Wolynskyj sowie Westen an den Rajon Rokytne (in der Oblast Riwne).

Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließen der Ubort und dessen Nebenflüsse Perha (Перга) und Solnja (Зольня) sowie im Osten der Scherew (Жерев), dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 150 und 200 Metern, ein Großteil des Gebiets ist stark bewaldet und sumpfig, da er im Gebiet der Prypjatsümpfe liegt.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in eine Stadtgemeinde, eine Landratsgemeinde und 1 Landgemeinde unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 5 Siedlungen städtischen Typs
 52 Dörfer
 2 Siedlungen

Stadt

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks 

 Informationen zum Rajon (ukrainisch)

Siehe auch

Einzelnachweise 

Olewsk
Rajon Korosten
Aufgelöst 2020